Cassidy steht für:
 Cassidy (British Columbia), Ort auf Vancouver Island, Kanada
 Cassidy-Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Mount Cassidy, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Flughafen Cassidy, kiribatischer Flughafen

 Cassidy (Film), US-Filmdrama (1917) von Arthur Rosson
 Cassidy, der Rebell, britische Filmbiografie aus dem Jahr 1964
 Hopalong Cassidy, Held zahlreicher Filme und Comic-Hefte

 Cassidy (Rapper) (* 1982), US-amerikanischer Rapper

 Cassidy (Name), Vor- und Familienname; Namensträger siehe dort
 (3382) Cassidy, Asteroid

Siehe auch:
 Zwei Banditen (Butch Cassidy and the Sundance Kid)
 Cassidi
 Cassady